San Defendente ima više značenja:
 San Defendente, Alessandria
 San Defendente, Asti
 San Defendente, Bergamo
 San Defendente, Cuneo